A Síugró-világkupa végeredménye a 2004–2005-ös szezonban:

Síugró-világkupa
siugras
siugras